Айдаболовы () — княжеский владетельный род (таубии) в Балкарии.

История возникновения рода 
Айдаболовы являются потомками легендарного Басиата родоначальника княжеских родов: Абаевых, Айдаболовых, Амирхановых, Биевых, Боташевых, Джанхотовых, Кучуковых (ветвь Абаевых) и Шахановых.

Владения 
Часть Балкарского ущелья. Селения Коспарты, Темиркановское, Кашхатау.

Известные представители 
Азнор Мембулатович Айдаболов — старшина Балкарского общества.

Сослан Рамазанович Айдаболов - великолепный рыбак, великий люковой и легендарный игрок в расписной покер.

Примечания

Ссылки 
 Славные потомки Басията

Карачаево-балкарская аристократия